Э́лвис А́льварес (, 2 февраля 1965, Медельин, Колумбия — 16 июля 1995) — колумбийский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории. Чемпион мира по версии ВБА (WBA). 

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ??-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 

Боксёры Колумбии
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Застреленные в Колумбии